Olpin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ray Olpin (1898–1983), US-amerikanischer Universitätspräsident (University of Utah)
 Matt Bettinelli-Olpin, US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler, Musiker und Autor
 Robert Spencer Olpin (1940–2005), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer